Künneke est un patronyme porté notamment par :

 Eduard Künneke (1885-1953), compositeur allemand d'opéras, d'opérettes et de musique pour le théâtre ;
 Evelyn Künneke (1921-2001), chanteuse, danseuse et actrice allemande.

Patronyme allemand